Pseudostracoderma är ett släkte av svampar. Pseudostracoderma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudostracoderma